Het ATP-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2022 vond plaats van 8 tot en met 15 mei in de Italiaanse hoofdstad Rome. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Foro Italico.

De Serviër Novak Djokovic won het toernooi voor de zesde keer door in de finale de Griek Stéfanos Tsitsipás te verslaan.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Rome
ATP-toernooi van Rome